Алексей Иванович Семёнов: Семёнов, Алексей Иванович (1893—1951) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Семёнов, Алексей Иванович (1889 — не ранее 1922) — русский военный лётчик.